Евгений Саве́льев:
 Савельев, Евгений Маркович (1906—1967) — советский актёр и режиссёр, народный артист РСФСР.
 Савельев, Евгений Петрович (1918—2004) — военный лётчик, Герой Советского Союза.